Chapel  ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Chapel (1937–1990), französischer Koch
 Jean Chapel (1925–1995), US-amerikanische Sängerin
 Jean-Pierre Chapel (1935–2010), französischer TV-Journalist

Chapel steht für:

 Chapel (Programmiersprache)
 Chapel (Heidelberg-Südstadt), ehemalige Kirche in Heidelberg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chapel (Missouri)
 Chapel (Pennsylvania)
 Chapel (West Virginia)
 Chapel Manor, Indiana
 Chapel Oaks, Maryland
 Chapel Ridge, Wisconsin
 Chapel Village, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Chapel and Lovelace Hall, Marion Military Institute, in Marion, Alabama, ID-Nr. 78000508
 Chapel Emmanuel Railroad Car, in Madison, South Dakota, ID-Nr. 76001740
 Chapel Hill Bible Church, in Marlboro, New York, ID-Nr. 04001450
 Chapel Hill Cumberland Presbyterian Church, in Chapel Hill, Tennessee, ID-Nr. 85001897
 Chapel Hill Town Hall, in Chapel Hill, North Carolina, ID-Nr. 90000364
 Chapel No. 1, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 82002292
 Chapel of Our Lady Help of Christians, in Cheektowaga, New York, ID-Nr. 78001851
 Chapel of Santa Cruz, in Ojo Caliente, New Mexico, ID-Nr. 75001174
 Chapel of St. Anne, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85001026
 Chapel of St. Mary the Virgin, in Nashotah, Wisconsin, ID-Nr. 72000067
 Chapel of St. Theresa-the Little Flower, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 97001099
 Chapel of the Good Sheperd, in Faribault, Minnesota, ID-Nr. 75001018
 Chapel of the Incarnation, in Brandywine, Maryland, ID-Nr. 00001505
 Chapel of the Intercession Complex and Trinity Cemetery, in New York, New York, ID-Nr. 80002677
 Chapel Street Historic District, in New Haven, Connecticut, ID-Nr. 84001123

Siehe auch:
 Chapel House
 Chapel of the Holy Cross
 Chapel of the Transfiguration
 Old Chapel
 Chapell
 Chapelle
 Chappel
 Chappelle